Ujarasussuttalik bezeichnet:
 Ujarasussuttalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ujarasussuttalik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ujarasussuttalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ujarasussuttalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ujarasussuttalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland